Верхний пруд:

 Комсомольский пруд (Липецк)
 Верхний пруд (Калининград)